Con el nombre propio Nemea nos podemos referir:
a Nemea, que era la sede de un antiguo santuario de la Argólida, así como del valle en el que estaba enclavada;
a Nueva Nemea, que es un pueblo de Grecia a pocos kilómetros del antiguo santuario, en la prefectura de Corintia;
al león de Nemea, un terrible monstruo mitológico que habitaba en esa región;
al río Nemea, en cuyo valle se encontraba el santuario anteriormente citado; o
a Nemea, que es el nombre de varios personajes de la mitología griega.